Despotát může označovat:
označení vlády (despocie) panovníka- označující bezpráví, zobrazuje panovníka jako tyrana.
panovnický titul- despota, titul používaný v Byzantské říši, obdoba místodržícího, který podléhá byzantskému císaři. 
historie
Epirský despotát
Morejský despotát